A Pena o Pena pueden referirse a:

A Pena 
 A Pena (Cambás), lugar español de la parroquia de Cambás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Pena (Cervás), aldea española de la parroquia de Cervás, del municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Pena (Boqueijón), lugar español de la parroquia de Loureda, del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Pena (Valverde), lugar español de la parroquia de Valverde, del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo, Galicia.

Pena (Castroverde), lugar y parroquia del concello de Castroverde.
A Pena (Cenlle), parroquia del concello de Cenlle.
A Pena (Negreira), parroquia del concello de Negreira.
A Pena (Sarria), lugar y parroquia del concello de Sarria.
A Pena (Ginzo de Limia), lugar y parroquia del concello de Ginzo de Limia.
Pena Folenche, lugar y parroquia del concello de Puebla de Trives.
Pena Petada, lugar y parroquia del concello de Puebla de Trives.
San Vicente de Pena, parroquia del concello de Begonte.
San Xoán de Pena, parroquia del concello de Lugo.
Santalla de Pena, parroquia del concello de Begonte.
Pena Grande (Begonte), lugar de la parroquia de Santalla de Pena (Begonte|Santalla de Pena, concello de Begonte.
Pena (Abadín), lugar de la parroquia de Aldixe, concello de Abadín.
Pena (Boimorto), lugar de la parroquia de Brates, concello de Boimorto.
Pena (O Incio), lugar de la parroquia de San Pedro do Incio, concello de O Incio.
Pena (Touro), lugar de la parroquia de Fao, concello de Touro.
Pena (Jove), lugar de la parroquia de Xuances, concello de Jove.
A Pena (Aranga), lugar de la parroquia de Cambás, concello de Aranga.
A Pena (Ares), lugar de la parroquia de Cervás, concello de Ares.
A Pena (A Castañeda), lugar de la parroquia de A Castañeda, concello de Arzúa.
A Pena (Maroxo), lugar de la parroquia de Maroxo, concello de Arzúa.
A Pena (San Martiño de Calvos de Sobrecamiño), lugar de la parroquia de San Martiño de Calvos de Sobrecamiño, concello de Arzúa.
A Pena (Baralla), lugar de la parroquia de Penarrubia, concello de Baralla.
A Pena (Barreiros), lugar de la parroquia de San Pedro de Benquerencia, concello de Barreiros.
A Pena (Begonte), lugar de la parroquia de San Fiz de Cerdeiras, concello de Begonte.
A Pena (Boqueijón), lugar de la parroquia de Loureda, concello de Boqueijón.
A Pena (Bueu), lugar de la parroquia de Cela, concello de Bueu.
A Pena (Cambre), lugar de la parroquia de Cambre, concello de Cambre.
A Pena (Cela), lugar de la parroquia de Cela, concello de Cambre.
A Pena (Sigrás), lugar de la parroquia de Sigrás, concello de Cambre.
A Pena (La Capela), lugar de la parroquia de A Capela, concello de La Capela.
A Pena (Chouzán), lugar de la parroquia de Chouzán, concello de Carballedo.
A Pena (Oleiros), lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Carballedo.
A Pena (Carballiño), lugar de la parroquia de Señorín, concello de Carballiño.
A Pena (Cartelle), lugar de la parroquia de Anfeoz, concello de Cartelle.
A Pena (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Castro Caldelas, concello de Castro Caldelas.
A Pena (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Bazar, concello de Castro de Rey.
A Pena (Cedeira), lugar de la parroquia de Montoxo, concello de Cedeira.
A Pena (Cenlle), lugar de la parroquia de Cenlle, concello de Cenlle.
A Pena (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Aguasantas, concello de Cerdedo-Cotobade.
A Pena (Cerdido), lugar de la parroquia de Cerdido, concello de Cerdido.
A Pena (Cervo), lugar de la parroquia de San Román de Vilaestrofe, concello de Cervo.
A Pena (Esmeriz), lugar de la parroquia de Esmeriz, concello de Chantada.
A Pena (San Fiz de Asma), lugar de la parroquia de San Fiz de Asma, concello de Chantada.
A Pena (Covelo), lugar de la parroquia de Casteláns, concello de Covelo.
A Pena (Curtis), lugar de la parroquia de Fisteus, concello de Curtis.
A Pena (Dumbría), lugar de la parroquia de O Ézaro, concello de Dumbría.
A Pena (Riobó), lugar de la parroquia de Riobó, concello de La Estrada.
A Pena (Vinseiro), lugar de la parroquia de Vinseiro, concello de La Estrada.
A Pena (Cotá), lugar de la parroquia de Cotá, concello de Friol.
A Pena (Prado), lugar de la parroquia de Prado, concello de Friol.
A Pena (Trasmonte), lugar de la parroquia de Trasmonte, concello de Friol.
A Pena (Labrada), lugar de la parroquia de Labrada, concello de Guitiriz.
A Pena (Santa Cruz de Parga), lugar de la parroquia de Santa Cruz de Parga, concello de Guitiriz.
A Pena (Os Vilares), lugar de la parroquia de Os Vilares, concello de Guitiriz.
A Pena (Donsión), lugar de la parroquia de Donsión, concello de Lalín.
A Pena (Xaxán), lugar de la parroquia de Xaxán, concello de Lalín.
A Pena (Laracha), lugar de la parroquia de Montemaior, concello de Laracha.
A Pena (Lage), lugar de la parroquia de Laxe, concello de Lage.
A Pena (Lorenzana), lugar de la parroquia de Lourenzá, concello de Lourenzá.
A Pena (San Xurxo de Lourenzá), lugar de la parroquia de San Xurxo de Lourenzá, concello de Lorenzana.
A Pena (Calde), lugar de la parroquia de Calde, concello de Lugo.
A Pena (San Xoán de Pena), lugar de la parroquia de San Xoán de Pena, concello de Lugo.
A Pena (Vilachá de Mera), lugar de la parroquia de Vilachá de Mera, concello de Lugo.
A Pena (Manzaneda), lugar de la parroquia de San Martiño de Manzaneda, concello de Manzaneda.
A Pena (Marín), lugar de la parroquia de San Xián de Marín, concello de Marín.
A Pena (Meira), lugar de la parroquia de Meira, concello de Meira.
A Pena (Folladela), lugar de la parroquia de Folladela, concello de Melide.
A Pena (Orois), lugar de la parroquia de Orois, concello de Melide.
A Pena (Vitiriz), lugar de la parroquia de Vitiriz, concello de Melide.
A Pena (Mondariz), lugar de la parroquia de Vilasobroso, concello de Mondariz.
A Pena (Seoane), lugar de la parroquia de Seoane, concello de Monforte de Lemos.
A Pena (Valverde), lugar de la parroquia de Valverde, concello de Monforte de Lemos.
A Pena (A Vide), lugar de la parroquia de A Vide, concello de Monforte de Lemos.
A Pena (Vilamarín), lugar de la parroquia de Vilamarín, concello de Monforte de Lemos.
A Pena (Narón), lugar de la parroquia de Trasancos, concello de Narón.
A Pena (Las Nieves), lugar de la parroquia de Batalláns, concello de Las Nieves.
A Pena (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de A Carballeira, concello de Nogueira de Ramuín.
A Pena (Oroso), lugar de la parroquia de Oroso, concello de Oroso.
A Pena (Couzadoiro), lugar de la parroquia de Couzadoiro, concello de Ortigueira.
A Pena (Insua), lugar de la parroquia de Insua, concello de Ortigueira.
A Pena (Mondoi), lugar de la parroquia de Mondoi, concello de Oza-Cesuras.
A Pena (A Regueira), lugar de la parroquia de A Regueira, concello de Oza-Cesuras.
A Pena (Trasanquelos), lugar de la parroquia de Trasanquelos, concello de Oza-Cesuras.
A Pena (Paderne), lugar de la parroquia de Obre, concello de Paderne.
A Pena (Padrenda), lugar de la parroquia de Padrenda, concello de Padrenda.
A Pena (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Quindimil, concello de Palas de Rey.
A Pena (Siós), lugar de la parroquia de Siós, concello de Pantón.
A Pena (Toiriz), lugar de la parroquia de Toiriz, concello de Pantón.
A Pena (Vilamelle), lugar de la parroquia de Vilamelle, concello de Pantón.
A Pena (Parada de Sil), lugar de la parroquia de Chandrexa, concello de Parada de Sil.
A Pena (Paradela), lugar de la parroquia de Ferreiros, concello de Paradela.
A Pena (Saldanxe), lugar de la parroquia de Saldanxe, concello de Pastoriza.
A Pena (Vián), lugar de la parroquia de Vián, concello de Pastoriza.
A Pena (Pereiro de Aguiar), lugar de la parroquia de Vilariño, concello de Pereiro de Aguiar.
A Pena (El Pino), lugar de la parroquia de Pastor, concello de El Pino.
A Pena (Pol), lugar de la parroquia de San Martín de Lúa, concello de Pol.
A Pena (San Saturnino), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Monte, concello de San Saturnino.
A Pena (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de Aríns, concello de Santiago de Compostela.
A Pena (Pezobre), lugar de la parroquia de Pezobre, concello de Santiso.
A Pena (Santiso), lugar de la parroquia de Santiso, concello de Santiso.
A Pena (Belante), lugar de la parroquia de Belante, concello de Sarria.
A Pena (Santalla de Arxemil), lugar de la parroquia de Santalla de Arxemil, concello de Sarria.
A Pena (A Cova), lugar de la parroquia de A Cova, concello de Saviñao.
A Pena (Sobreda), lugar de la parroquia de Sobreda, concello de Saviñao.
A Pena (Vilaesteva), lugar de la parroquia de Vilaesteva, concello de Saviñao.
A Pena (Breixa), lugar de la parroquia de Breixa, concello de Silleda.
A Pena (Cortegada), lugar de la parroquia de Cortegada, concello de Silleda.
A Pena (Saídres), lugar de la parroquia de Saídres, concello de Silleda.
A Pena (Gundivós), lugar de la parroquia de Gundivós, concello de Sober.
A Pena (San Martiño de Anllo), lugar de la parroquia de San Martiño de Anllo, concello de Sober.
A Pena (Toques), lugar de la parroquia de San Martiño de Oleiros, concello de Toques.
A Pena (Ferreira), lugar de la parroquia de Ferreira, concello de Valadouro.
A Pena (Moucide), lugar de la parroquia de Moucide, concello de Valadouro.
A Pena (Lago), lugar de la parroquia de Lago, concello de Valdoviño.
A Pena (Valdoviño), lugar de la parroquia de Valdoviño, concello de Valdoviño.
A Pena (Vilarrube), lugar de la parroquia de Vilarrube, concello de Valdoviño.
A Pena (Cabanas), lugar de la parroquia de Cabanas, concello de Vicedo.
A Pena (San Román de Vale), lugar de la parroquia de San Román de Vale, concello de Vicedo.
A Pena (Vigo), lugar de la parroquia de Beade, concello de Vigo.
A Pena (Besexos), lugar de la parroquia de Besexos, concello de Villa de Cruces.
A Pena (Camanzo), lugar de la parroquia de Camanzo, concello de Villa de Cruces.
A Pena (Carbia), lugar de la parroquia de Carbia, concello de Villa de Cruces.
A Pena (Villagarcía de Arosa), lugar de la parroquia de Arealonga, concello de Villagarcía de Arosa.
A Pena (Alba), lugar de la parroquia de Alba, concello de Vilalba.
A Pena (Tardade), lugar de la parroquia de Tardade, concello de Villalba.
A Pena (Villamarín), lugar de la parroquia de Reádegos, concello de Villamarín.
A Pena (Vilasantar), lugar de la parroquia de Vilariño, concello de Vilasantar.
A Pena (Chavín), lugar de la parroquia de Chavín, concello de Vivero.
A Pena (Viveiro), lugar de la parroquia de Vieiro, concello de Vivero.
A Pena (Candamil, Germade), lugar de la parroquia de Candamil, concello de Germade.
A Pena (Cazás), lugar de la parroquia de Cazás, concello de Germade.
A Pena (Miraz), lugar de la parroquia de Miraz, concello de Germade.
A Pena (Piñeiro), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Germade.
A Pena (Roupar), lugar de la parroquia de Roupar, concello de Germade.
A Pena (Germade), lugar de la parroquia de Germade, concello de Germade.
A Pena (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de A Graña, concello de Junquera de Ambía.

Pena

Apellido 

 Pena (apellido), apellido.

Concepto 

 Pena, término del derecho.
 Pena (sentimiento), sentimiento humano equivalente a tristeza y vergüenza.

Mitología 

 Pena (mitología), personificación de la venganza en la mitología griega.
 Poena, equivalente de la anterior en la mitología romana.

Toponimia 

 Pena (Calvos de Sobrecamino), aldea española de la parroquia de Calvos de Sobrecamino, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pena (Castañeda), aldea española de la parroquia de Castañeda, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pena (Lisboa), antigua freguesia portuguesa del municipio y distrito de Lisboa.
 Pena (Texas), lugar designado por el censo estadounidense del condado de Starr, Texas.
 Pena (Vila Real), antigua freguesia portuguesa del municipio y distrito de Vila Real.
 Palacio da Pena, castillo en Sintra.
 Pena, Quinta e Vila Cova, freguesia portuguesa del municipio y distrito de Vila Real.

Enlaces externos